Sancho de Castilla (Sevilla, 1342 - Burgos, 19 de febrero de 1374). Noble castellano e hijo bastardo de Alfonso XI de Castilla y de su amante Leonor de Guzmán.

Fue I conde de Alburquerque y I señor de Ledesma, Haro, Briones, Belorado, Cerezo, Alba de Liste, Medellín, Tiedra y Montalbán. Y también fue alférez del rey Enrique II de Castilla, que era su hermano.

Orígenes familiares 
Hijo de Alfonso XI, y de Leonor de Guzmán, sus abuelos paternos fueron Fernando IV de Castilla y la reina Constanza de Portugal y los maternos Pedro Núñez de Guzmán y Juana Ponce de León. 

Tuvo varios hermanos, entre ellos Pedro I, Enrique II , Fadrique Alfonso de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y Tello de Castilla, señor de Vizcaya y de Aguilar de Campoo.

Biografía 
Sancho de Castilla, el noveno de los diez hijos extramatrimoniales de Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán, nació en la ciudad de Sevilla en 1342. Su padre falleció en 1350 y le sucedió en el trono su hijo legítimo, Pedro I.

En abril de 1366, su hermano Enrique, que se hallaba en guerra con Pedro I, le nombró conde de Alburquerque, señor de Ledesma, de Alba de Liste, de Medellín, Tiedra y Montalbán. Junto con sus hermanos Enrique (futuro Enrique II de Castilla), Fadrique y Tello, Sancho luchó contra su hermanastro Pedro I. 

También participó en la sublevación de los nobles castellanos, motivados por el descontento que produjeron los crímenes del rey Pedro, quien pasaría a la historia con el sobrenombre de «el Cruel».

Sobre su fallecimiento, recoge Domingo Hergueta y Martín, que temeroso Enrique II de que Juan de Gante, duque de Lancaster, pasase a España a sostener sus derechos a la corona de Castilla como marido de doña Constanza, hija del rey don Pedro I, mandó reunir en Burgos todas las compañías posibles; con la suya se presentó don Sancho, un domingo 19 de febrero de 1374 y por cuestión de alojamientos o posada se promovió una disputa, al tiempo que el Rey estaba en Misa, en la posada de Diego Fernández de Gudiel, en el barrio de San Esteban; entre la compañía de don Sancho y los vasallos del infante don Juan hijo del Rey; mandados por Pedro González de Mendoza; para sosegar el bullicio acudió presto Sancho, pero la misma premura hizo que con el atolondramiento se pusiese un jaquepeto y un bacinete que no eran suyos y que fueron causa de su perdición, pues desconociéndole al intentar poner paz entre los revoltosos, uno de estos le dio tal golpe de lanza que penetrando la punta por el ojo llegó hasta el cerebro, causándole la muerte al poco tiempo.

Sepultura 
El cadáver de Sancho de Castilla recibió sepultura en el presbiterio de la catedral de Burgos, donde posteriormente sería sepultada su esposa, Beatriz de Portugal.

En el lado del Evangelio de la capilla mayor de la catedral de Burgos se encuentra colocado su sepulcro que está cobijado por un arco. Sobre el sepulcro está colocada la estatua yacente, algo deteriorada, que representa al difunto con aspecto juvenil, y que aparece con la mano apoyada en el pomo de su espada. La mano izquierda está colocada por debajo de la cruz de la espada.

Matrimonio y descendencia 
En el año 1373 contrajo matrimonio con Beatriz de Portugal, hija del rey Pedro I de Portugal y de Inés de Castro, con quien tuvo dos hijos: 
 Fernando Sánchez de Castilla (1373-1385). II conde de Alburquerque, II señor de Ledesma, Alba de Liste, Medellín, Tiedra y Montalbán.
 Leonor de Alburquerque (1374-1445). III condesa de Alburquerque, III señora de Ledesma, Alba de Liste, Medellín, Tiedra y Montalbán, y reina consorte de Aragón por su matrimonio con Fernando I de Aragón.

Y fruto de una relación extramatrimonial tuvo una hija ilegítima: 
 Leonor Sánchez de Castilla (1373-1440), esposa de Sancho de Rojas, señor de Monzón de Campos, asesinado en 1393 por los criados del I duque de Benavente Fadrique de Castilla. Después de enviudar Leonor estuvo comprometida con el duque, su primo hermano, y fruto de dicha relación nació su hija Leonor de Castilla (1393-1470). Posteriormente fue priora del monasterio de Sancti Spiritus el Real de Toro, en el que fue sepultada a su muerte.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 Genealogía de Sancho de Castilla (En inglés)

Condes de España
Casa de Borgoña (España)
Señores de Ledesma
Señores de Haro
Nobles de Sevilla
Nobles de España del siglo XIV
Alféreces del rey
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Burgos